Гольда Эльева Элька (псевдоним Таратута, Ольга Ильинична урожденная Рувинская, 1876—1938) — анархистка, участница махновского движения.

Приняла активное участие в революции 1905 года в России, была участницей Либмановской акции 1905 года. После чего была приговорена к 21 году каторги.

В 1920 году присоединилась к махновцам. В ноябре 1920 года была представителем РПАУ в Харькове при штабе Южного фронта. Также в то же время была членом Харковской конфедерации анархистов «Набат».

В конце ноября 1920 года арестована в ходе операции по ликвидации махновщины.

В 1938 году расстреляли.

Литература 
 Том 2. Анархисты: Документы и материалы 1883—1935 гг. 1917—1935 гг. (http://avtonom.org/files/anarhists_1917-1935_tom2.pdf )
Сборник под ред. В. В. Кривенького. М. РОССПЭН, 1998 г.
 Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918—1921:Документы и материалы / Серия: Крестьянская революция в России. 1902—1922 гг.: Документы м материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. — 1000 с.

Примечания 

Военные Революционной повстанческой армии Украины
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Революционерки России
Революционерки Российской империи